Nevicata è un dipinto a olio, realizzato nel 1883 dal pittore italiano Francesco Filippini di 50.5 x 72.5 centimetri, che fa parte della collezione della GAM - Museo Civico d'arte moderna di Milano con numero di inventario 4151.

Descrizione 
Tra i dipinti di Filippini sono conosciuti ventiquattro dipinti con paesaggi innevati, in cui i maggiori critici d’arte, quando era ancora in vita, evidenziavano la sua grande abilità nel riprodurre ambienti montani, collinosi e innevati.
L'opera “Nevicata”  di Filippini, è stata di ispirazione per “Prima Neve” di Leonardo Bazzaro del 1886, e di “Nevicata a Miazzina” di Achille Tominetti, tipiche del movimento del filippinismo in tutte e tre le opere sono presenti l’effetto “screziato” della neve sul terreno, preparato da un fondo nero ricoperto con raschiatura di bianco,  che fanno trasparire il terreno sottostante, in grado di tradurre in segni elaborati tutti gli elementi della natura che si stagliano sul fondo innevato.
Il movimento del Filippinismo innova rispetto alla Scapigliatura milanese, e ricerca le gamme cromatiche dei bruni e dei bianchi, creando un nuovo modello di pittura, in cui anche in esso però “ogni aspetto della realtà naturale è restituito con una visione intimista.”  (Alessia Codazzi)

Esposizioni 
 1992, Villa Cascina Sforzesca, Pavia
 2016, Neve, Anima bianca, Galleria d'arte moderna di Milano

Note

Bibliografia 
Luciano Caramel, Carlo Pirovano, 1975, p. 318, tav. 915
 Francesco Filippini, un protagonista del Naturalismo, Ed. Skira, 1999 (n. 97)
 Villa Cascina 1992, pp. 48–49, ill.
 M. Bezzola, “Milano”, 1928, pp. 55 
Giorgio Nicodemi, M. Mezzola, 1935, p. 215
Agostino Mario Comanducci, 1972, p. 1223

Voci correlate
 GAM - Galleria d'Arte Moderna (Milano)
 Francesco Filippini

Dipinti di Francesco Filippini
Dipinti nella Galleria d'arte moderna di Milano
Galleria d'arte moderna di Milano
Galleria d'arte moderna di Milano
Galleria d'arte moderna di Milano
Paesaggi montani